Тенрю (Наґано)
Тенрю (Сідзуока)
Район Тенрю
Річка Тенрю
Тенрю (крейсер)